František Kalivoda (* 25. října 1951) je bývalý český hokejový útočník.

Hokejová kariéra 
V československé lize hrál za TJ Gottwaldov, Spartu Praha a CHZ Litvínov. Nastoupil ve 195 ligových utkáních, dal 28 gólů a měl 25 asistencí. V nižších soutěžích hrál i za Stadion Liberec a I. ČLTK Praha.

Klubové statistiky

Literatura 
 Vladimír Novotný: Černá žlutá – 60 let litvínovského hokeje, Litvínov 2005,

Externí odkazy 
 
 Cheza Litvínov
 Historie světových hokejových turnajů a zlínského hokeje
 VI. část | Sestupová houpačka (1970 - 1980) 
 Postavení mimo hru (1979)

Českoslovenští lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Hráči HC Litvínov
Hráči HC Sparta Praha
Hráči HC Zlín
Hráči HC Liberec
Hráči I. ČLTK Praha
Narození v roce 1951
Narození 25. října
Žijící lidé
Muži